Alfredo Peyretti – regista italiano
 Enrico Peyretti – attivista italiano
 Norman Peyretti – calciatore francese